Boussac bezeichnet: 

Gemeinden in Frankreich:
 Boussac (Aveyron) im Département Aveyron
 Boussac (Creuse) im Département Creuse
 Boussac (Lot) im Département Lot

mit Namenszusatz:
 Boussac-Bourg im Département Creuse
 La Boussac im Département Ille-et-Vilaine

Personen:
 Jean de Brosse
 Hippolyte Boussac (1846–1942), französischer Architekt und Ägyptologe
 Marcel Boussac (1889–1980), französischer Unternehmer